Der Grand Prix Hassan II 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Mai 2004 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in St. Pölten der Internationaler Raiffeisen Grand Prix und in Düsseldorf der World Team Cup gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Julien Boutter, der diesmal im Achtelfinale ausschied. Den Titel gewann der Spanier Santiago Ventura, der sich im Finale gegen den slowakischen Setzlistenersten Dominik Hrbatý durchsetzte. Ventura gewann damit seinen einzigen ATP-Karrieretitel im Einzel. Im Doppel siegte die ungesetzte Paarung aus Enzo Artoni und Fernando Vicente, die beide ihren ersten Doppeltitel gewannen und sich im Finale gegen die Nummer 1 der Setzliste aus Yves Allegro und Michael Kohlmann durchsetzten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Casablanca